Натуральне число 1853
 1853 рік до нашої ери
 1853 рік нашої ери